Perrault ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Perrault (1628–1703), französischer Märchendichter
 C. Raymond Perrault, kanadisch-US-amerikanischer Informatiker
 Claude Perrault (1613–1688), französischer Architekt, Altphilologe, Mediziner und Naturwissenschaftler
 Dominique Perrault (* 1953), französischer Architekt
 Gilles Perrault (* 1931), französischer Schriftsteller
 Joe Perrault (1924–2010), US-amerikanischer Skispringer 
 Joël Perrault (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Léon Bazile Perrault (1832–1908), französischer Maler
 Michel Perrault (* 1925), kanadischer Komponist, Dirigent, Paukist und Musikpädagoge
 Pierre Perrault (1927–1999), kanadischer Regisseur und Autor
 Raymond Perrault (1926–2008), kanadischer Kommunikationsberater und Politiker der Liberalen Partei

Siehe auch:
 Perreault
 Perraud
 Péraud
 Perro

 Perrault-Syndrom